bł. Ignacy de Azevedo (1527–1570) – portugalski jezuita, misjonarz, męczennik
 bł. Ignacy Jorge-Fernandes (1618–1622) – męczennik z Japonii
 bł. Ignacy Falzon (1813–1865) – maltański ksiądz
 bł. Ignacy Frańczuk (1824–1874) – męczennik z Pratulina
 bł. Ignacy Maloyan (1869–1915) –  ormiańskokatolicki arcybiskup Mardin, męczennik
 bł. Ignacy Kłopotowski (1866–1931) – polski ksiądz, założyciel loretanek
 bł. Ignacy Casanovas Perramón (1893–1936) – hiszpański pijar, męczennik

 Zobacz też Święty Ignacy